Brčko puede referirse para:

 una ciudad bosnioherzegovina Brčko (ciudad)
 un municipio bosnioherzegovino Distrito de Brčko